St. Prokulus bezieht sich auf:
 den hl. Prokulus von Verona
 die ihm gewidmete Kirchen
 San Procolo (neben San Zeno Maggiore)
 und St. Prokulus (Naturns)
 hl. Proculus von Bologna
 Chiesa di San Procolo (Bologna), siehe Liste der Kirchen in Bologna
 Hl. Proculus von Pozzuoli († um 305)
 San Procolo Martire, siehe Kathedrale von Pozzuoli